5-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил во Флоренции (Италия) с 18 по 21 сентября 1986 года. В личном первенстве было разыграно пять комплектов медалей (многоборье, скакалка, мяч, булавы, лента), в групповом — один.

Участницы финалов упражнений в отдельных видах (скакалка, мяч, булавы, лента) были определены по результатам многоборья: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице). К участию в финалах допускалось по две гимнастки от страны.

В квалификационных соревнованиях среди групп, проходивших в два этапа, оценки суммировались, и выведенный средний балл затем прибавлялся к оценке за выступление в финале, в котором участвовали восемь лучших по предварительным результатам команд.

Медалисты

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Скакалка

Мяч

Булавы

Лента

Финал в групповом первенстве 
Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Сентябрь 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные спортивные соревнования во Флоренции
Спорт в Италии в 1986 году
Международные соревнования по гимнастике в Италии